Il doppio maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robin Drysdale e Jonathan Smith che hanno battuto in finale Geoff Pollard e Gary Thoroughood 7-6, 5-7, 12-10.

Tabellone

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1975